Best steht für:
 Best (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Best (Film), Film von 1999
 Best (Album), Album der Scorpions
 Best (Automobilhersteller), ehemaliger französischer Automobilhersteller
 Best Hotel, französische Hotelkette
 Dr. BEST, deutsche Zahnbürstenmarke

beSt steht für:
 Besonderes elektronisches Steuerberaterpostfach

Best steht für folgende Orte

in den Niederlanden:
 Best (Niederlande)

in den Vereinigten Staaten:
 Best (New York), im Rensselaer County
 Best (North Carolina), im Wayne County
 Best (Texas), im Reagan County
 Best Corner, im Clearwater County, Idaho
 Best Mobile Home Park, im Itasca County, Minnesota
 Best Station, im Lehigh County, Pennsylvania
 Best View Estates, im Weber County, Utah
 Best View, im Salt Lake County, Utah

im NRHP gelistete Objekte:
 Best Brewing Company of Chicago Building, in Chicago, Illinois, ID-Nr. 87001263
 Best Endeavor, in Churchville, Maryland, ID-Nr. 90001993
 Best-Cannon House, in Salt Lake City, Utah, ID-Nr. 80003916
 Best's Covered Bridge, in Windsor, Vermont, ID-Nr. 73000210

Best steht für folgende geografische Objekte
 Best Branch, Fließgewässer im Live Oak County, Texas
 Best Slough, Fließgewässer im Yuba County, Kalifornien
 Best Rock, Insel im Curry County, Oregon
 Best and Belcher Mine, Mine im Storey County, Nevada
 Best Friend Mine, Mine im Pitkin County, Colorado
 Best Rock Quarry, Mine im San Bernardino County, Kalifornien
 Best Friends Park, Park im Gwinnett County, Georgia
 Best Park, Park im Jackson County, Michigan

 Best Peak, Berg an der Nordküste Südgeorgiens
 Kap Best, Kap an der Westseite der Einfahrt zur Fortuna Bay an der Nordküste Südgeorgiens

BEST steht als Abkürzung für:
 Berkeley Earth Surface Temperature, ein völlig transparentes Projekt zur Bestimmung des globalen Temperaturverlaufs
 Bleomycin-Elektrosklerotherapie, Therapeutisches Verfahren zur Behandlung von Gefäßfehlbildungen
 Board of European Students of Technology, europäische Studentenorganisation
 Brihanmumbai Electric Supply and Transport, städtische Nahverkehrs- und Elektrizitätsbetriebe der indischen Metropole Mumbai (Bombay)
 Bioethanol for Sustainable Transport, internationales Projekt zur Förderung von Bioethanol als Treibstoff
 Entscheidungstraining BEST, dies steht für „BErufs- und STudienorientierung“, ein zweitägiges Entscheidungs- und Zielfindungstraining für Schüler, Baden-Württemberg
 Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung
 Begutachtungs- und Evaluationsstelle für Gewalt- und Sexualstraftäter, Österreich

Siehe auch:
 Besst
 BEST

BEST